Getijde (waterbeweging), het verschil tussen hoog en laag water en de samenhangende getijstroom
Getijdenveld, een verschijnsel in de astronomie
 Getijde (gebed), de voorgeschreven dagelijkse gebeden voor geestelijken en monniken
 Het Getij, een Nederlands literair tijdschrift (1916-1924)